Cireșoaia ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Cireșoaia (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Cireșoaia (Bistrița-Năsăud), Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud